Autumn Classic International 2015 — второй международный турнир по фигурному катанию Autumn Classic International, проходивший в канадском городе Барри с 12 по 15 октября 2015 года. Организатор турнира — спортивная федерация Skate Canada. Спортсмены выступали в следующих категориях: мужское и женское одиночное катание, парное катание и танцы на льду.

Результаты

Мужчины

Женщины

Парное катание

Танцы на льду

Примечания

Ссылки 
 Результаты  на сайте спортивной федерации Skate Canada

2015 год в фигурном катании
Autumn Classic International
Фигурное катание в сезоне 2015/2016
Спортивные соревнования в Барри (Онтарио)
Октябрь 2015 года
Спорт в Канаде в 2015 году